Мигел Идалго 2. Сексион има више значења:

 Мигел Идалго 2. Сексион (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Мигел Идалго 2. Сексион (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Мигел Идалго 2. Сексион, Ла Гваира (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Мигел Идалго 2. Сексион (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Мигел Идалго 2. Сексион, Лос Аламос (Теапа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Мигел Идалго 2. Сексион, Сан Хоакин (Теапа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Мигел Идалго 2. Сексион, Фко. Сарабија (Теапа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику